«Фейерверк» — криминальная драма кинорежиссёра Такэси Китано.

Официальное международное название фильма  пишется через дефис («HANA» — «цветы», символ жизни и любви, и «BI» — «огонь», символ жестокости и насильственной смерти).

Сюжет 
Главный герой картины Ниси — бывший полицейский детектив. Он уволился из полиции после трагического случая во время задержания: детектив Танака убит подозреваемым, двое других — молодой детектив Накамура и напарник Ниси Хориби — получили ранения. Став безработным, Ниси бо́льшую часть времени проводит, ухаживая за своей больной женой Миюки. Она замкнулась в себе после смерти их ребёнка, а в начале фильма Миюки ставят диагноз лейкемия.

Ниси одолжил под проценты деньги у якудзы и испытывает трудности с возвратом долга. Тем временем Хориби, ставший после ранения инвалидом, переживает глубокую депрессию. Его брак распался, он живёт в одиночестве. В разговоре с Ниси Хориби намекает на то, что подумывал о самоубийстве, и говорит, что занялся бы живописью, но не может позволить себе необходимые материалы.

Купив подержанное такси, Ниси перекрашивает машину в полицейские цвета и, одетый в форму полицейского, вооружённый сигнальным револьвером, совершает ограбление банка. Он возвращает долг, часть денег передаёт вдове Танаки, а для Хориби закупает краски и бумагу, после чего отправляется с женой в поездку по историческим достопримечательностям.

Накамура, узнав от вдовы Танаки о подарке от Ниси, даёт ей совет оставить деньги себе. Встретившись с Хориби, он узнаёт о купленных красках и, заметив у него сувенирный брелок, присланный Ниси, понимает, где следует искать бывшего полицейского. Тем временем по следу Ниси идут и якудза, также догадавшиеся, кто стоит за ограблением банка, и желающие отобрать у Ниси деньги якобы для хранения.

Якудза находят Ниси, но он всех убивает, оставив в револьвере два патрона. Одновременно его находит и Накамура, понявший, кто совершил ограбление. Ниси просит у него одну минуту времени и садится рядом с женой, которая  говорит ему «спасибо». За кадром слышатся два выстрела — зритель догадывается, что Ниси застрелил жену, а затем застрелился сам.

В ролях 
 Бит Такэси — Ниси
 Каёко Кисимото — Миюки
 Рэн Осуги — Хориби
 Сусуму Тэрадзима — Накамура
 Макото Асикава — Танака
 Хакурю — телохранитель якудзы

Призы 
 Лучший актёр второго плана (Рэн Осуги), Yokohama Film Festival, 1999
 Лучший режиссёр (Такэси Китано), Venice Film Festival, 1997
 Приз критиков (Такэси Китано), São Paulo International Film Festival, 1997
 Лучший иностранный актёр (Такэси Китано), Russian Guild of Film Critics, 1999
 Лучший актёр второго плана (Рэн Осуги), Nikkan Sports Film Awards, 1998
 Лучшая операторская работа (Хидэо Ямамото), Mainichi Film Concours, 1998
 Лучший актёр второго плана (Рэн Осуги), Mainichi Film Concours, 1998
 Лучший фильм, Kinema Junpo Awards, 1999
 Приз зрительских симпатий, Kinema Junpo Awards, 1999
 Лучший фильм, Hochi Film Awards, 1999
 Лучший актёр второго плана (Рэн Осуги), Hochi Film Awards, 1999
 Лучший иностранный фильм, French Syndicate of Cinema Critics, 1998
 Лучший иностранный фильм, Film Critics Circle of Australia Awards, 1999
 Лучший иностранный фильм, European Film Awards, 1997
 Лучший иностранный фильм, César Awards, France, 1998
 Лучшая операторская работа (Хидэо Ямамото), Camerimage, Silver Frog, 1998
 Лучший актёр (Такэси Китано), Blue Ribbon Awards, 1999
 Лучший режиссёр (Такэси Китано), Blue Ribbon Awards, 1999
 Лучший фильм, Blue Ribbon Awards, 1999
 Лучший актёр второго плана (Рэн Осуги), Blue Ribbon Awards, 1999
 Лучшая музыка к фильму (Дзё Хисаиси), Awards of the Japanese Academy, 1999

Примечания 

Фильмы Японии 1997 года
Фильмы Такэси Китано
Фильмы-драмы Японии
Фильмы — лауреаты премии «Золотой лев»
Фильмы о якудза